West Union kan syfta på:

 West Union, Iowa
 West Union, Minnesota
 West Union, Ohio
 West Union, New York
 West Union, West Virginia